Женская групповая гонка чемпионата мира UCI — ежегодное мероприятие в рамках чемпионата мира по шоссейным велогонкам среди женщин.

История 
Чемпионат мира UCI по шоссейным гонкам среди женщин дебютировал в 1958 году в Реймсе (Франция).

Примерно до 1990 года длина гонки варьировалась от минимальной 46,6 км в 1966 году до примерно 72 км (от 30 до 50 миль). С 1991 года длина гонки начала постепенно увеличиваться, сначала до 79 км (Штутгарт, Германия), а затем до более 100 км в 1996 году (Лугано, Швейцария). , проходившая в итальянском городе Варесе, стала самой длинной на тот момент — 138,8 км.

Из-за летних Олимпийских игр чемпионаты мира по шоссейным гонкам не проводились в 1984, 1988 и 1992 годах.

Европейские страны доминировали в этом соревновании.

Результаты

Самые успешные спортсмены 
Обновлено после Чемпионата мира по шоссейным велогонкам 2021

Медалисты по странам 
Обновлено после Чемпионата мира по шоссейным велогонкам 2021

Германия — в том числе , ; Россия — в том числе

Примечания

Литература

Ссылки 

Велогонки среди женщин
Чемпионаты мира по шоссейным велогонкам